Tura může znamenat:

 Tura (řeka) — řeka na západní Sibiři, přítok Tobolu
 Tura (Krasnojarský kraj) — vesnice v Krasnojarském kraji v Rusku
 Tura (Maďarsko) — město v župě Pest v Maďarsku
 Tura (Egypt) – město v Egyptě
 Tura (Indie) – město ve státě Méghálaja v Indii

Externí odkazy